Miss Russie est un concours de beauté organisé depuis 1993 pour jeunes femmes russes. 

Les lauréates peuvent se présenter au concours Miss Univers. Depuis 2007, elles peuvent également se présenter au concours Miss Monde pour représenter la Russie.

Gagnantes 

 1993 - Anna Baïtchik (Анна Байчик)
 1994 - Pas de concours
 1995 - Elmira Touyoucheva (Эльмира Туюшева)
 1996 - Alexandra Petrova (Александра Петрова)
 1997 - Yelena Rogojina (Елена Рогожина)
 1998 - Anna Malova (Анна Малова)
 1999 - Anna Krouglova (Анна Круглова)
 2000 - Pas de concours
 2001 - Oxana Fedorova (Оксана Федорова) Miss Univers 2002 pendant 4 mois avant d'être démise pour manquement à ses obligations
 2002 - Svetlana Koroleva (Светлана Королева)
 2003 - Victoria Lopyreva (Виктория Лопырева) animatrice sur MTV en Russie
 2004 - Diana Zaripova (Диана Зарипова)
 2005 - Alexandra Ivanovskaya (Александра Ивановская)
 2006 - Tatiana Kotova (Татьяна Котова) devenue chanteuse.
 2007 - Kseniya Sukhinova (Ксения Сухинова) élue Miss Monde 2008
 2008 - Pas de concours
 2009 - Sofia Roudieva (София Рудьева)
 2010 - Irina Antonenko (Ирина Антоненко)
 2011 - Natalia Gantimourova (Наталья Гантимурова)
 2012 - Elisabeta Golobanova (Елизавета Голованова)
 2013 - Elmira Abdrazakova (Эльмира Абдразакова)
 2014 - Youlia Alipova (Юлия Алипова)
 2015 - Sofia Nikitchouk (София Никитчук)
 2016 - Yana Dobrovolskaya (Яна Добровольская)
 2017 - Polina Popova (Полина Попова)
 2018 - Yulia Polyatchikhina (Юлия Полячихина)
 2019 - Alina Sanko (Алина Санько)
 2022 - Anna Linnikova (Анна Линникова)

Liens externes 

 site officiel

Voir aussi 
 Miss Europe
 Miss Univers
 Miss Monde
 Miss Terre
 Miss International